Klockow bezeichnet

Geographische Orte:
 einen Ortsteil der Stadt Stavenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Klockow (Stavenhagen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Schloen-Dratow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Klockow (Schloen-Dratow)
 einen Ortsteil der Gemeinde Galenbeck im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Klockow (Galenbeck)
 einen Gemeindeteil der Gemeinde Schönfeld im Landkreis Uckermark in Brandenburg, siehe Klockow (Schönfeld)
 einen Gemeindeteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz in Brandenburg, siehe Klockow (Karstädt)
 den deutschen Namen des Dorfes Kłokowo in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Personen:
 Jörn Klockow (* 1944), deutscher Professor für Bibliothekswesen 
 Till Klockow (1908–1970), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin 

Siehe auch:
 Klokow